«Западная улица Миньцюань» (; ) — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линии Даньшуй и Синьчжуан. Находится на территории районов Чжуншань и Датун в Тайбэе. Станция «Западная улица Миньцюань» была открыта 28 марта 1997 года в составе первого участка линии Даньшуй. Расположена между станциями «Юаньшань» и «Шуанлянь». 3 ноября 2010 года была открыта пересадка на линию Синьчжуан. Станция «Западная улица Миньцюань» линии Синьчжуан располагается между станциями «Дацяотоу» и «Начальная школа Чжуншань».

Техническая характеристика 
Обе станции пересадочного узла — колонные двухпролётные с островными платформами. На станции есть десять выходов, из них шесть оборудованы эскалаторами и пять — лифтами для пожилых людей и инвалидов. Станция оборудована системой горизонтального лифта

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Даньшуй
Линия метрополитена Чжунхэ
Станции метрополитена, построенные в 1997 году